Вікторія Голубич і Олександра Соснович були чинними чемпіонками, але вирішили того року не брати участі.
Мартіна Хінгіс і Саня Мірза виграли титул, у фіналі перемігши пару Віра Душевіна і Барбора Крейчикова з рахунком 6–3, 6–1.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw

2016
St. Petersburg Ladies' Trophy, парний розряд